Koropiec – osiedle typu miejskiego na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim, w rejonie monasterzyskim
 Koropiec – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie złoczowskim

 Koropiec – rzeka na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim, lewy dopływ Dniestru

Zobacz też 
 Koropeć